Matias Aires (1705-1763), un philosophe portugais.

Aires peut aussi désigner :
 Aires (en espagnol, les « airs »), une compagnie aérienne intérieure de Colombie ;
 Aires, une revue littéraire française fondée en 1985.

Voir aussi